Озёрная () — село,
Озернянский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122686701. Население по переписи 2001 года составляло 3615 человек .

Является административным центром Озернянского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Озёрная находится на берегу реки Высушка,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Осташевцы,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Покропивная (Козовский район).
Несколько частей села разнесены на расстояние на 3 км.
Через село проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Озёрная.

История 
 1469 год — дата основания.
 1655 год — под Озёрной состоялась битва, в которой запорожские казаки Богдана Хмельницкого и царские ратники Василия Бутурлина отразили нападение крымского хана.
 В XIX – начало XX веков – местечко Езерна входит в провинцию Галиция в составе Австро-Венгрии. 
 В 1919–1939 годах входит в Тарнопольское воеводство в составе Польши.
 До 1941 года Озёрная было городом.

Экономика 
 Озерная, агропромышленное ЧП.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные уроженцы 
 Зварич, Владимир Васильевич (1919—1998) — украинский и советский учёный-нумизмат и археолог.

Примечания